Labenbach ist ein geographischer Name:

 Labenbach (Ruhpolding), Einöde der Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern
 Schloss Labenbach oder Schloss Lambach oder Schloss Labach, Schloss bei Wilhelmsdorf, Gemeinde Stuhlfelden, Bezirk Zell am See, Salzburg

 Labenbach (Simssee), südöstlicher Zufluss des Simssees bei Moosen, Gemeinde Riederung, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Labenbach (Turrach), rechter Zufluss der Turrach beim Grabenwirt vor Predlitz, Gemeinde Stadl-Predlitz, Bezirk Murau, Steiermark